Теле́жиха — село в Солонешенском районе Алтайского края, в составе Солонешенского сельсовета.

География 

Расположено при впадении р. Тележихи в Черновой Ануй.

История 
Село основано в 1857 г. В 1858 г. здесь проживало 27 душ мужского пола, в 1882 г. — уже 108 душ, проживавших в 74 дворах. В 1893 г. насчитывалось 117 хозяйств, в которых жило 242 мужчины и 251 женщины. Имелся хлебозапасный магазин и кожевенный завод. По результатам переписи 1917 г. в Тележихе в 285 хозяйствах проживало 1533 человека. 66 % хозяйств было переселенческими, основная масса переселенцев прибыла из Томской (39 %), Оренбургской (29 %) и Пермской (23 %) губерний.

3 августа 1918 г. в селе состоялся бой между красногвардейским отрядом П. Ф. Сухова и преследовавшими его силами белой правительственной Алтайской экспедиции войскового старшины В.И. Волкова, закончившийся ликвидацией красногвардейского отряда. В память об этом событии в 1982 г. в Тележихе открыт мемориал.

Дореволюционная жизнь Тележихи описана в воспоминаниях сельского писаря Василия Швецова "Горькая новь".

Социальная сфера 

В Тележихе имеется основная общеобразовательная школа..

Население 

По данным сайта Солонешенского сельсовета, в селе имеется 76 хозяйств, в которых проживает 269 человек.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района